Central Park steht für:
 Central Park, eine Parkanlage in New York City
 Central Park (Cowdenbeath), ein Fußballstadion in Cowdenbeath, Schottland
 Central Park (Band), eine deutsche Rockband
 Central Park (Fernsehserie), Fernsehserie produziert von Apple für Apple TV+

Orte in den Vereinigten Staaten: 
 Central Park (Washington), im Grays Harbor County
 Central Park (Wisconsin), im Kenosha County
    
Siehe auch:
 Central Park West